Кутуш — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область, Росія
 Кутуш — село, комуна Крізбав, повіт Брашов, Румунія